Ел Ситио има више значења:

 Ел Ситио (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ситио, Лас Фуентес (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ситио (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ситио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ситио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ситио (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ситио (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ситио, Ехидо де Халпа (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ситио (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ситио (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ситио, Аројо Гранде (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ситио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ситио (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ситио (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ситио (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ситио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ситио (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ситио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ситио (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ситио (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику